Manfred est un nom propre d'origine germanique composé des éléments man « homme » et frid- « paix », utilisé comme prénom et nom de famille.

Prénom 
Les Manfred sont fêtés le 27 janvier.

Personnes portant ce prénom 
 Manfred, roi de Sicile qui a régné de 1258 à 1266.

 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Manfred.

Nom de famille 

 Frederick Manfred, auteur de western américain.

Il existe en outre différentes variantes géographiques :
 Manfroy (Flandres)
 Manfroi (Lorraine)
 Mainfroi (Sud)
 Mainfroy (Centre)

Surnom 
 Manfred est le premier prénom du couturier Thierry Mugler, qui le reprend comme surnom dans les années 2000.

Théâtre et musique 
 Manfred, drame en vers de Lord Byron, publié en 1817.
 Manfred, mélodrame pour voix parlée, chœur et orchestre de Robert Schumann, d'après le poème de Byron, composé en 1848.
 La Symphonie Manfred, œuvre musicale de Tchaïkovski en quatre scènes d’après le poème de Byron, composée en 1885.

 Le quatuor Manfred, quatuor à cordes actuellement installé à Dijon.

Cinéma 
 Manfred, le mammouth de l'Âge de glace, film d'animation américain, sorti en 2002.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms d'origine germanique
Homonymie de prénom
Prénom germanique
Prénom masculin
Patronyme anglais